Моско́вский курье́р — название нескольких российских печатных изданий:

 «Московский курьер» — журнал, выходивший в Москве в 1805—1806 году.
 «Московский курьер» — ежедневная газета, выпускавшаяся в 1861 году.